Abláció geológiai fogalom
 Abláció anyagkopás, műszaki fogalom
 Abláció az orvosi nyelvben valamely beteg rész eltávolítása, pl. szívkatéteres abláció
 Abláció mint jogi foglalom